Бургимакмахи (, в пер. «Подножье солнечного склона») — село, центр с/с (с 1934) в Акушинском районе Дагестана.

География 
Расположено в 6 км к северо-востоку от села Акуша, на реке Дарголакотты (бассейн р. Акуша).

История 
Село до 1933 входило в состав Левашинского района).

Указом ПВС ДАССР от 28.07.76 были объединены село Бургимак-Махи и хутор Гурднимахи в одно село Бургимакмахи.

Население 

 Национальный состав
Даргинское село

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Акушинского района